Portuguesa :
État de Portuguesa au Venezuela
A Portuguesa, hymne officiel du Portugal
plusieurs clubs de football brésiliens : 
Portuguesa (Rio de Janeiro)
Portuguesa (São Paulo)
Portuguesa Santista